Németh János (1748–1807) királyi jogügyigazgató, a magyar jakobinusok perében a közvádló szerepét töltötte be
Németh János (1786–1877) magyar honvédezredes
Németh János (1836–1908) Szentirmay Elemér nótaszerző eredeti neve
Németh János (1849–1929) operaénekes
Németh János (1852–1929) operaénekes
Németh Romuáld János (1899–1975) gimnáziumi tanár, bencés pap.
Németh János (1906–1988) kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, edző
Németh János (1933–2021) jogász, egyetemi tanár, az Alkotmánybíróság volt elnöke
Németh János (1934) Kossuth-díjas szobrász, keramikus
Németh János (1947) romániai magyar politikus
Németh János (1957) színész
Németh János állami díjas növénynemesítő
Németh János (?) labdarúgó
Németh János zenész, az East együttes szaxofonosa
Németh János az osztrák TTC Langenlois asztaliteniszezője
Németh János Akadémiai díjas 1981-ben
Németh János a Szekszárdi borvidék egyik meghatározó borásza
Németh János (1947) romániai magyar etológus
Németh János alezredes, a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia egyik jeles tanára, a 2. magyar hadsereg 1. repülőcsoportjának vezérkari főnöke